Damxung-Erdbeben (chin. Dangxiong dizhen 当雄地震) bezeichnet:

Süd-Damxung-Erdbeben (1411) (auch chin. Dangxiong nan dizhen 当雄南地震)
Damxung-Erdbeben (1951)
Damxung-Erdbeben (2008)